Дискография группы Underworld:

Синглы 
 I Can’t Stand Cars / Teenage Teenage (1979)

«Freur» 
Смотрите Freur.

Альбомы Underworld MK1

Синглы

«Lemon Interupt»

Синглы

Альбомы Underworld MK2

Альбомы Underworld MK3

Веб-релизы Underworld MK3

Компиляции

Синглы Underworld MK2 
 Стоит учитывать, что некоторые песни, выходившие синглами, не входили в трек-лист номерных альбомов Underworld

Синглы Underworld MK3 
 Стоит учитывать, что некоторые песни, выходившие синглами, не входили в трек-лист номерных альбомов Underworld

Ремиксы, сделанные Underworld (Darren Emerson, Rick Smith, Karl Hyde) 

Underworld
Underworld
Underworld